Лига шампиона се може односити на:

 УЕФА Лига шампиона
 УЕФА Лига шампиона за жене
 КОНКАКАФ Лига шампиона
 АФК Лига шампиона
 КАФ Лига шампиона
 ОФК Лига шампиона
 ЕХФ Лига шампиона
 ИФАФ Лига шампиона
 Лига шампиона у хокеју на леду
 ЦЕВ Лига шампиона
 ЦЕВ Лига шампиона за жене
 ЛЕН Лига шампиона